Atalaia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Atalaia (ort), Alagoas, 
 Atalaia (kommun i Brasilien, Alagoas, lat -9,53, long -36,07), 
 Atalaia (kommun i Brasilien, Paraná),

Portugal 

 Atalaia (kulle), Lissabon, 
 Atalaia (freguesia i Portugal, Guarda), Pinhel, 
 Atalaia (freguesia i Portugal, Lissabon, Lourinhã), 
 Atalaia (freguesia i Portugal, Portalegre), Gavião, 
 Atalaia (freguesia i Portugal, Santarém), Vila Nova da Barquinha, 
 Atalaia (freguesia i Portugal, Setúbal), Montijo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar